La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity), roman écrit par Robert Ludlum (1980) ;
 La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity), adaptation télévisée du roman réalisée par Roger Young (1988) ;
 La Mémoire dans la peau (The Bourne Identity), adaptation cinématographique du roman réalisée par Doug Liman, avec Matt Damon dans le rôle principal (2002) ;
 La Mémoire dans la peau (Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy), jeu vidéo basé sur le personnage de Robert Ludlum (2008).